

Patronyme 

 Étienne Mazas (1840-1927), peintre et graveur français ;
 Jacques François Marc Mazas (1765-1805), colonel français mort à Austerlitz ;
 Jacques Féréol Mazas (1782-1849) compositeur et violoniste français ;
 Rafael Sánchez Mazas (1894-1966), écrivain espagnol ;
 Laurent Mazas (1970-), joueur de rugby à XV.

Autres 
 Prison Mazas, prison parisienne nommée d’après le boulevard où elle se trouvait ;
 Boulevard Mazas à Paris, nommé d’après le colonel : actuel boulevard Diderot ;
 Passage Mazas à Paris : actuelle rue Claude-Tillier ;
 Place Mazas à Paris, nommée d’après le colonel  ;
 Port de Mazas à Paris : actuellement partie du port Henri-IV et partie du port de la Rapée ; 
 Station Mazas, actuelle station Quai de la Rapée du métro de Paris.